

Населені пункти та їхні частини
 Ольшево — село в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ольшево — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшево — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ольшево — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Ольшево — село в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства
 Ольшево — село в гміні Перлеєво Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Ольшево — село в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ольшево — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ольшево — село в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ольшево — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ольшево — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ольшево — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Ольшево — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Ольшево — частина села Ольшево-Цехни в гміні Анджеєво Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшево — частина села Сомполінек у гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ольшево — осада в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ольшево — лісова осада в гміні Рибно Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки